Odell Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Odell Township (Illinois)
 Odell Township (New Hampshire)